Кубок Іспанії з футболу 1993–1994 — 92-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вчетверте здобув Реал Сарагоса.

Календар

Третій раунд 
Клуби з Прімери починають боротьбу в турнірі з третього раунду. Альбасете пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 серпня/16 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/15 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/16 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/22 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/8 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/14 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/15 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/16 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/22 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/16 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/22 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/14 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/22 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/15 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/21 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 вересня/20 жовтня 1993

|}

Четвертий раунд 
Клуби Єклано, Бадахос, Ейбар, Вільярреал, Осасуна та Спортінг (Хіхон) пройшли до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 жовтня/2 листопада 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12 жовтня/14 листопада 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 жовтня/3 листопада 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/13 листопада 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/3 листопада 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/4 листопада 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/14 листопада 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/24 листопада 1993

|}

П'ятий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/15 грудня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/15 грудня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/14 грудня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 грудня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/21 грудня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/22 грудня 1993

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/12 січня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/13 січня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/12 січня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/12 січня 1994

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 січня/1 лютого 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 січня/2 лютого 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 січня/3 лютого 1994

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16 лютого/10 березня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 лютого/9 березня 1994

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  
 Кубок Іспанії на linguasport  

1993–1994
Іспанія
Іспанія
1993 в іспанському спорті
1994 в іспанському спорті